Си́ркойнъя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,7 км² (вместе с Са́лменъя́рви). Располагается на высоте 96,1 метров над уровнем моря.

Форма обоих озёр лопастная, продолговатая: вытянуты с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, возвышенные.

Через озёра протекает река Уксунйоки.

В озёра впадают ручьи, вытекающие из озёр Мустаярви и Валкиаярви.

В обоих озёрах более десятка островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

С юга от Салменъярви проходит грунтовая (по состоянию на 2020 год) дорога  («Суоярви — Койриноя»).

Населённые пункты возле озёр отсутствуют. Ближайший — посёлок Райконкоски — расположен к ЮЮВ от озёр.

Название озера Сиркойнъярви переводится с финского языка как «сверчковое озеро».
Название озера Салменъярви переводится с финского языка как «озеро с заливами».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013902.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Панорама 

Бассейн Уксунйоки
Озёра Суоярвского района